Gnojno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Gnojno, un village du powiat d'Inowrocław dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gnojno, un village du powiat de Lipno dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gnojno, un village dans la voïvodie de Lublin
 Gnojno, un village dans la voïvodie de Łódź
 Gnojno, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Gnojno, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gnojno, une gmina dont le siège est ce village.
 Gnojno, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie